Михаил Александрович Матвеев: Матвеев, Михаил Александрович (1912—1994) — советский композитор.
 Матвеев, Михаил Александрович (род. 1996) — российский сноубордист.